Dit artikel geeft een overzicht van FC Omniworld in het seizoen 2008/09.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Omniworld vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2008/09 en onder leiding van trainer-coach Peter Boeve als 20ste en laatste eindigden.

2009
Omni